56 – rok
 56 p.n.e.
 56 (liczba)